Водяной (значения):

 Водяной — относящийся к воде. Например, произрастающий в воде водяной орех, обитающие в воде водяной паук и другие, а также гидротехнические сооружения — водяной затвор и другие.

В культуре 
 Водяной — фольклорный персонаж.
 Водяной — художественный фильм (СССР, 1961).

Фамилия 
 Водяной, Михаил Григорьевич (1924—1987) — советский артист оперетты, киноактёр и театральный режиссёр, певец, конферансье.

Топоним 
 Водяной — хутор, Белгородский район, Белгородская область.

См. также 
 Верхневодяной
 Водянский